

Sigle 
 Jesus Christ – Gesù Cristo
 Jungle Commando – gruppo di guerriglieri del Suriname

Codici 
 JC – codice vettore IATA di JAL Express
 JC – codice ISO 3166-2:CZ della Boemia Meridionale (Repubblica Ceca)

Musica 
 JC – canzone dei Sonic Youth contenuta nell'album Dirty del 1992

Altro 
 JC – targa automobilistica di Jajce (Bosnia ed Erzegovina)